Василий Антонович Дмитриев (, Масловка, Курская губерния — 3 января 1984, Москва) — участник Великой Отечественной войны, командир 507-го истребительно-противотанкового артиллерийского полка 5-й ударной армии 1-го Белорусского фронта, подполковник. Герой Советского Союза.

Биография 
Родился  года в дер. Масловка (ныне Прохоровского района Белгородской области) в семье крестьянина. Русский.

Окончил Харьковский педагогический техникум. Работал на шахте в Макеевке, затем в Харькове. Член ВКП(б)/КПСС с 1932 года.

В Красной Армии в 1927—1931 годах и с 1937 года. Окончил школу ПВО, Военно-политическую академию им. В. И. Ленина в 1941 году. В том же году на фронте. Затем в 1944 году окончил Высшую офицерскую артиллерийскую школу.

Командир 507-го истребительно-противотанкового артиллерийского полка подполковник Василий Дмитриев с артиллерией штурмовой армейской группы с 17 января по 4 февраля 1945 года способствовал стремительному наступлению войск армии, нанеся противнику большой урон в живой силе и технике. 30 января обеспечил форсирование с ходу реки Одер и захват плацдарма в районе населённого пункта Киниц (16 км севернее г. Зелов, Германия).

После войны продолжил службу в армии. В 1946 году окончил Высшие академические курсы.

С 1955 года полковник Дмитриев — в запасе. Жил и работал в Москве. Умер 3 января 1984 года.

Награды 
 Звание Героя Советского Союза присвоено 24 марта 1945 года.
 Награждён орденом Ленина, двумя орденами Красного Знамени, орденом Суворова 3 степени, Отечественной войны 1 степени, двумя орденами Красной Звезды и медалями.

Память

Примечания

Ссылки 

 
 
 

Члены КПСС
Выпускники Военно-политической академии имени В. И. Ленина
Артиллеристы Великой Отечественной войны
Командиры полков в Великой Отечественной войне
Похороненные на Митинском кладбище
Награждённые медалью «За взятие Берлина»
Награждённые медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»